Fabian Åkerström (* 14. Dezember 1988) ist ein schwedischer Tischtennisspieler. Bei der Nordeuropäischen Meisterschaft gewann er 2012 Bronze im Einzel und Gold mit der Mannschaft.

2013 wurde Åkerström schwedischer Meister im Einzel.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Schwede
Geboren 1988
Mann